Teleki László (1674 körül–1713) guberniumi tanácsos, Fejér vármegye főispánja
 Teleki László (1710–1778) főkormánytanácsos, főpohárnokmester
 Teleki László (1764–1821) politikus, Somogy vármegye főispáni helytartója
 Teleki László (1805 körül–1879) főhadnagy, országgyűlési képviselő
 Teleki László (1811–1861) politikus, az 1848-as forradalom alatt és után a magyar önállóság ügyének egyik legaktívabb képviselője
 Teleki László (1863–1929) Kolozs vármegye főispánja
 Teleki László (1864–1949) földbirtokos, főrendiház örökös tagja, országgyűlési képviselő
 Teleki László (1912–1962) neves református vallási vezető
 Teleki László (1959) politikus, országgyűlési képviselő, volt romaügyi államtitkár
 Teleki László Gyula (1866–1936) főrend

Jegyzetek

László